Rdestówka (Fallopia) – rodzaj roślin z rodziny rdestowatych. Obejmuje 12 gatunków. Zasięg ich występowania obejmuje obszary o umiarkowanym klimacie na półkuli północnej. W Polsce rodzimym gatunkiem jest rdestówka zaroślowa F. dumetorum, zadomowionym przybyszem jest rdestówka powojowata F. convolvulus. Uprawiane jako rośliny ozdobne są rdestówka Auberta F. aubertii i rdestówka bucharska F. baldschuanica.

Morfologia i biologia 

 Pokrój Rośliny jednoroczne lub byliny o drewniejących i wijących się pędach. 
 Liście Pojedyncze, skrętoległe, ogonkowe. Blaszka liściowa owalna lub sercowata, całobrzega. Gatka rurkowata. 
 Kwiaty Obupłciowe, drobne, zebrane w groniaste lub wiechowate kwiatostany. Okwiat jest trwały, pięciokrotny. Zewnętrzne 3 listki są większe, często ze spiczastym lub oskrzydlonym grzbietem. Pręcików 8, szyjki słupka bardzo krótkie. 
 Owoce Orzeszek trójkanciasty lub owalny.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna i podział
Rodzaj z plemienia Polygoneae i podrodziny Polygonoideae w obrębie rodziny rdestowatych Polygonaceae.

Gatunki tu zaliczane były włączane do szeroko ujmowanego rodzaju rdest Polygonum. Po wyodrębnieniu rodzaju zaliczano tu w randze sekcji gatunki rdestowców (Reynoutria), które wydzielono w osobny rodzaj po odkryciu, że stanowią osobny klad, bazalny względem pary rodzajów Fallopia i muhlenbekia (Muehlenbeckia).

 W obrębie rodzaju wyróżnia się 3 sekcje:
 sect. Fallopia – rośliny o łodygach pnących, kwiaty obupłciowe, kwiatostan groniasty, znamię główkowate, od sect. Paragonum różnią się budową włosków, podstawowa liczba chromosomów x=10,
 sect. Paragonum – rośliny o łodygach pnących, kwiaty obupłciowe, kwiatostan groniasty, znamię główkowate, od sect. Fallopia różnią się budową włosków, podstawowa liczba chromosomów x=10,
 sect. Pleuropterus – rośliny o łodygach pnących, kwiaty obupłciowe, kwiatostan wiechowaty, znamię liściowate, podstawowa liczba chromosomów x=10,

Wyróżniano tu także sekcję Reynoutria (wyodrębnianą współcześnie w osobny rodzaj rdestowiec) – obejmującą rośliny o prostych łodygach, kwiatach jednopłciowych i frędzlowatych znamionach, o podstawowej liczbie chromosomów x=11.

 Pozycja rodzaju na tle kladogramu podrodziny Polygonoideae

 Wykaz gatunków
 Fallopia aubertii (L.Henry) Holub – rdestówka Auberta
 Fallopia baldschuanica (Regel) Holub – rdestówka bucharska
 Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve – rdestówka powojowata
 Fallopia cristata (Engelm. & A.Gray) Holub
 Fallopia cynanchoides (Hemsl.) Haraldson
 Fallopia dentatoalata (F.Schmidt) Holub
 Fallopia dumetorum (L.) Holub – rdestówka zaroślowa
 Fallopia filipes (H.Hara) Holub
 Fallopia × heterocarpa (Beck) Doweld
 Fallopia koreana B.U.Oh & J.G.Kim
 Fallopia pterocarpa (Wall. ex Meisn.) Holub
 Fallopia scandens (L.) Holub
 Fallopia schischkinii Tzvelev

Przypisy 

Rdestowate